L'expression Avenue de l'Europe peut désigner :
 une voie de circulation :
 Avenue de l'Europe, à Bois-Colombes et Courbevoie
 Avenue de l'Europe, à Montpellier
 Avenue de l'Europe, à Strasbourg
 Avenue de l'Europe, un axe du tripoint entre la France, la Belgique et le Luxembourg
 Avenue de l'Europe, au Touquet-Paris-Plage
 une émission de télévision française : Avenue de l'Europe, le mag

Voir aussi